Mondiali 1983 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1983:

Atletica leggera 
Campionati del mondo di atletica leggera 1983 – 1ª edizione

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1983 – 34ª edizione

Badminton 
Campionati mondiali di badminton 1983 – 3ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1983 – 21ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1983 – 37ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1983 – 18ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1983 – 18ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1983 – 13ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1983 – 80ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1983 – 56ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1983 – 28ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1983 – 34ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket 1983 – 3ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1983 – 25ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1983 – 5ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1983 – 4ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1983 – 22ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1983 – 11ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1983 – 49ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato femminile 1983 – 5ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1983 – 7ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1983 – 13ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1983 – 37ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1983 – 35ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1983 – 27ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1983 – 20ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1983 – 3ª edizione

Netball 
Campionati mondiali di netball 1983 – 6ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1983 – 9ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1983 – 28ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1983 – 73ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1983 – 75ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1983 – 22ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1983 – 27ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1983 – 11ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1983 – 33ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1983 – 8ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1983 – 23ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1983 – 57ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1983 – 12ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1983 – 6ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1983 – 37ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1983 – 20ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1983 – 32ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1983 – 9ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1983 – 4ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1983 – 7ª edizione